Burrington bezeichnet:
 Burrington (Devon), Gemeinde in Devon, England
 Burrington (Herefordshire), Gemeinde in Herefordshire, England
 Burrington (Somerset), Gemeinde in Somerset, England
 Burrington (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Burrington ist der Familienname folgender Personen:
 George Burrington (um 1682–1759), britischer Kolonialgouverneur